ASL — аббревиатура:
 Application Services Library — стандартная модель управления информационными технологиями.
 ACPI Source Language — специализированный язык программирования.
  — набор внутренних библиотек Adobe.
 Apache Software License — лицензия на свободное программное обеспечение Apache.
 Argonaut Software Limited — компания по разработке компьютерных игр.
 American Sign Language — американский жестовый язык.
  — американская футбольная лига.
  — фермент цикла мочевины.
 Advanced Stop Line — элемент дорожной разметки.
 Autobacs Sportscar Laboratory — японская автомобильная компания.
 Average Sentence Length — средняя длина предложения (см. Индекс удобочитаемости).

ASL — обозначение:
 ASL («арифметический сдвиг влево») — команда микропроцессора (см., например, К1801ВМ1).
 ASL (Aspleniaceae) — семейство растений (см. список).
 ASL (Aspherical) — объектив (см. список).